Le tournoi de tennis de Budapest est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1998, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 20 au .

Virginia Ruano Pascual remporte le simple dames. En finale, elle bat Silvia Farina, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Virginia Ruano Pascual et Paola Suárez.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Budapest
 Saison 1998 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1998
Budapest
Sport en Hongrie en 1998
Tennis en avril 1998